Ангел Костадинов Драгов е български възрожденски строител и архитект, представител на Западномакедонската строителна школа, част от която по-късно е именувана Брациговска.

Биография 

Ангел Драгов е роден в Брацигово в 1805 година. Наследник е на майстор Драго (1711 - ?) от югозападното македонско село Орешец, преселил се в Брацигово през 1791 година, участвал в строежа на Мост над река Марица в Пазарджик в 1794 година. 

В 1873 година Ангел и брат му Иван Драгов построяват камбанарията на църквата „Успение Богородично“ в Станимака. 

След Освобождението заедно с брат си построява камбанарията на църквата „Свети Йоан Предтеча“ в Брацигово в 1884 – 1886 година. 

Майстор Ангел Драгов умира в 1885 година.

Синът му Илия Драгов е революционер опълченец. Другият му син Костадин (Константин) също е опълченец, загинал на Шипка на 11 август 1877 година.

Родословие

Бележки 

Български възрожденци
Представители на Брациговската архитектурно-строителна школа
Български строителни инженери
Български архитекти
Османски архитекти
По произход от Орешец
Родени в Брацигово
Починали в Брацигово